Friedrich Spanheim kan syfta på:

 Friedrich Spanheim den äldre (1600-1649), kalvinistisk teolog och historiker
 Friedrich Spanheim den yngre (1632-1701), kalvinistisk teolog och historiker.